Вудберн () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Вудберн, Бен (род. 1999) — валлийский футболист, нападающий.
 Вудберн, Дэнни (род. 1964) — американский актёр.

Топонимы 
 Вудберн — город в округе Мэрион, штата Орегон (США).